De zevende dag is een Vlaams actualiteitenprogramma van de VRT dat sinds 1988 iedere zondag wordt uitgezonden, behalve tijdens schoolvakanties. Het is een onderdeel van VRT NWS. Het wordt tegenwoordig rechtstreeks uitgezonden van 11 tot 13 uur.

Aanvankelijk lag de focus voornamelijk op politiek. Tegenwoordig steunt het programma nog steeds op een reeks politieke items en debatten, waarbij felle discussies regelmatig voorkomen, maar worden deze ook afgewisseld met luchtigere stukken rond de algemene actualiteit, sport, cultuur, media en lifestyle. De laatste jaren zijn er ook wekelijks intermezzo's met livemuziek.

Door de jaren heen had De zevende dag verscheidene presentatoren, meestal een duo man-vrouw. Vanaf september 2018 zijn dit Lieven Verstraete en Lisbeth Imbo.

Presentatie 

In de beginjaren werd het programma onder meer gepresenteerd door Etienne Van den Bergh, Jos Van Hemelrijck, Tony Van den Bosch en Ivo Belet.

Een overzicht van de presentatoren van het programma sinds het najaar van 1996:

Af en toe waren er voor kortere periodes gastpresentatoren aan de slag bij De zevende dag. Dat waren bijvoorbeeld Ivan De Vadder, Linda De Win (2007-2008, 2011 en 2012), Johny Vansevenant, Lieven Verstraete en Goedele Devroy.

Voor de sportrubriek werd een tijdlang een sportjournalist ingeschakeld. Chris Van den Abeele (2003-2012), Bart Schols (2012-2013) en Ruben Van Gucht (2014-2017) namen deze taak op zich.

Trivia 
 De zevende dag werd regelmatig geparodieerd in Alles kan beter.

Actualiteitenrubriek op televisie
Discussieprogramma op televisie
Programma van Eén
Vlaams praatprogramma